Schoenberg steht für:
 einen Familiennamen, siehe Schönberg (Familienname)
 (4527) Schoenberg, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Schönberg
 Shoenberg
 Schoenenberg